Соревнования по футболу на XVIII летней Универсиаде в Фукуоке (Япония) прошли с 22 августа по 2 сентября 1995 года.

В турнире приняли участие 16 команд, распределённые на предварительном этапе на 4 группы по 4 команды. В каждой из групп команды сыграли друг с другом по одному матчу. Две лучшие команды из каждой группы продолжили борьбу за места с 1 по 8 по системе плей-офф. Команды, занявшие 3 и 4 места в группах, разыграли места с 9 по 16.

Сборная России по футболу была сформирована на базе футбольного клуба высшей лиги «КАМАЗ-Чаллы» Набережные Челны: в составе сборной был только один «легионер» из другого клуба — Айрат Ахметгалиев из нижнекамского «Нефтехимика».

Медалисты

Составы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

За 9-16 места

За 13-16 места

За 1-8 места

За 5-8 места

Бомбардиры 
5 голов
  
  
  Павел Матвейченко
  
  Эммануэль Олисадебе
  Tebogo (Mahootah ?) Springbok

4 гола
  
  Сигэёси Мотидзуки

3 гола
  
  
  Мохаммад Хакпур
  Kenneth Liebenberg
  Евгений Дурнев
  Мариан Масный мл.
  Марош Матейка

2 гола
  Роберт Евдокимов
  
  Андрей Князев
  Олег Капустников
  
  
 И еще 9 футболистов

1 гол
  Айрат Ахметгалиев
  Дмитрий Буталий
  
  Тосихидэ Сайто
  
  KANG, Jung-Dae
  KWON, Se jin
  LEE, Jong un
  MYUNG, Jin young
 И еще 48 футболистов

Источник информации:

Финальная расстановка

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира и отчеты (протоколы) по каждому матчу с официального сайта Универсиады 1995
 Список лучших бомбардиров с официального сайта Универсиады 1995 
 Расписание, стадионы и нумерация матчей с официального сайта Универсиады 1995
 Результаты турнира на портале RSSSF

Летняя Универсиада 1995
Футбол на летних Универсиадах
Футбол в Азии в 1995 году
Универсиада